156 steht für:
 das Jahr 156
 Alfa Romeo 156, italienisches Automobil
 Ferrari 156 , italienisches Automobil
 U 156, deutsche U-Boote

Siehe auch: